«Везу́нчик» () — фильм-драма 2007 года с Эриком Бана, Дрю Бэрримор и Робертом Дювалем в главных ролях.

Сюжет 
Теглайн фильма: «Take a chance».

Хак Чивер — молодой, талантливый игрок в покер. Для участия в турнире в Лас-Вегасе ему требуется $ 10 000, однако накопить деньги у него никак не получается. Будучи весьма азартным, он ввязывается в несколько рискованных операций, но только проигрывает всё больше и больше. Проигрывает он и своему отцу Эл Си Чиверу, который также прибыл на турнир. С отцом у Хака и без того непростые отношения — много лет назад тот бросил его мать без средств к существованию, хотя и научил игре.

Хак встречает обаятельную певицу Билли и влюбляется в неё, но не может решиться на серьёзные отношения. К тому же после первой же их ночи, отчаянно нуждаясь в деньгах, он обворовывает девушку. Хак пытается загладить свою вину, они мирятся и снова ссорятся. Билли — человек с открытой душой и у неё, на первый взгляд, нет ничего общего с циничным игроком, который готов за покерным столом раздеть любого.

В конце концов, переборов свою гордость, Хак идёт к отцу и, заложив обручальное кольцо матери, занимает у него денег. Наконец, Хаку улыбается удача и на второстепенном турнире ему удаётся собрать денег на стартовый взнос и рассчитаться с кредиторами. Начинается основной турнир и Хак выходит на финальный стол, где ему предстоит выяснить отношения с отцом. Билли в последний момент тайно приезжает на турнир и болеет за Хака. В финальной для отца и сына раздаче Хаку приходят лучшие карты, но он неожиданно поддаётся и пасует там, где мог бы и выиграть. Хак занимает третье место и выигрывает $650 тыс. Эл Си занимает второе место. После турнира отец с сыном мирятся. Налаживаются и взаимоотношения Хака с Билли.

В ролях 

В картине в эпизодах заняты известные игроки в покер Сэм Фара (en), Барри Гринштейн, Тед Форрест, Эрик Линдгрен, Дэниел Негреану и другие.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
  
  
 
 Обзор и рецензия на фильм

Фильмы-драмы Австралии
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы о спорте США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года
Фильмы Австралии 2007 года